DDI, sigle de trois caractères formé avec les lettres D, D et I, peut faire référence à :

 DNS, DHCP et IPAM ;
 Direction départementale interministérielle, service déconcentré de l'État français organisé à l’échelon départemental. ;
 Didanosine, médicament antirétroviral ;
 Data Design Interactive, ancienne société de jeux vidéo à petit budget, fondée en 1983 à Halesowen, au Royaume-Uni ;
 Data Documentation Initiative, projet international destiné à créer et maintenir un standard de documentation technique pour décrire et conserver les informations statistiques ;
  (en français : sélection directe à l'arrivée).

Autres 
 , système alternatif d'échangeur routier créé en France ;
 Distributeur de Données Initiales, appareil utilisé par les radios militaires.